Змагання зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 28 липня. У змаганнях брали участь 44 спортсмени з 33 країн.

Олімпійський чемпіон 2008 року китаєць Пан Вей йшов другим після кваліфікації, але у фіналі зміг зайняти лише 4-е місце. Віце-чемпіон Пекіна у цій вправі кореєць Чин Чон О виграв своє друге олімпійське золото у своїй кар'єрі.

Призери

Рекорди

Змагання

Кваліфікація 
У кваліфікаційних змаганнях спортсмени виконують 6 серій по 10 пострілів. У фінал виходять 8 спортсменів, які показали найкращий результат.

Фінал 
У фіналі спортсмени виконували по 10 пострілів. Кількість очок за попадання у кожній спробі на відміну від кваліфікації вимірювалося з точністю до десятої.

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті ігор